Il toponimo Fundeni può riferirsi a diverse località della Romania:
 Fundeni, comune del distretto di Călărași
 Fundeni, comune del distretto di Galați